Hamer – polski zespół thrashmetalowy

W USA:
 Hamer – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Jefferson
 Hamer (ang. Hamer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland